Pematang (Batang Peranap), een bestuurslaag in Indonesië
 Pematang (Kalianda), een bestuurslaag in Indonesië
 Pematang (Na Ix-X), een bestuurslaag in Indonesië
 Pematang (Tigaraksa), een bestuurslaag in Indonesië